

Patronyme 

 Emma Caulfield (1973-), actrice américaine ;
 Joan Caulfield (1922-1991), actrice américaine ;
 Maria Caulfield (1973-), femme politique britannique ;
 Maxwell Caulfield (1959-), acteur et producteur américain ;
 Patrick Caulfield (1936-2005), peintre britannique.

Toponyme 
 Caulfield North, quartier de la banlieue de Melbourne ;

Fiction 
 Holden Caulfield, personnage créé par l'écrivain américain J. D. Salinger ;
 Maxine « Max » Caulfield, personnage principal du jeu vidéo Life Is Strange ;